Roberto Braatz (1967. október 3.–) brazil nemzetközi labdarúgó-partbíró. Polgári foglalkozása eladó.

Pályafutása

Nemzeti partbíráskodás 
Pályafutása során hazája legfelső szintű labdarúgó-bajnokságának partbírója lett.

Nemzetközi partbíráskodás 
A Brazil labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB)  terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2005-től tartotta nyilván partbírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként.

Világbajnokság

U17-es labdarúgó-világbajnokság
Dél-Koreában rendezték a 2007-es U17-es labdarúgó-világbajnokságot, ahol a FIFA JB Salvio Fagundes Filho játékvezető partbírójaként foglalkoztatta.

2007-es U17-es labdarúgó-világbajnokság

---

A FIFA JB 2010. február 5-én kijelölte a (június 11.-július 11.) közötti dél-afrikai világbajnokságon közreműködő 30 játékvezetőt, akik Kassai Viktor és 28 társa között ott voltak a világtornán. Az érintettek március 2-6. között a Kanári-szigeteken vettek részt szemináriumon, ezt megelőzően február 26-án Zürichben orvosi vizsgálaton estek át. Az ellenőrző vizsgálatokon megfeleltek az elvárásoknak, így a FIFA Játékvezető Bizottsága delegálta az utazó keretbe,

A világbajnoki döntőhöz vezető úton Dél-Afrikába a XIX., a 2010-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB Carlos Simon játékvezető állandó segítőjeként alkalmazta.

2010-es labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Nemzetközi kupamérkőzések

FIFA-klubvilágbajnokság
Egyesült Arab Emírségek (EAE) rendezte a 6., a 2009-es FIFA-klubvilágbajnokságot, ahol a FIFA JB Carlos Simon játékvezető partbírójaként foglalkoztatta.

2009-es FIFA-klubvilágbajnokság

Források 
 
 

Brazil labdarúgó-játékvezetők
1967-ben született személyek
Élő személyek